Cadiot ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Michel Cadiot (* 1952), französischer Journalist und Schriftsteller 
 Marie-Noémi Cadiot (1828–1888), französische Malerin und Schriftstellerin, Ehefrau von Éliphas Lévi
 Olivier Cadiot (* 1956), französischer Schriftsteller
 Paul Cadiot (* 1923), französischer Chemiker und Mitentdecker der Cadiot-Chodkiewicz-Kupplung
 Pierre Cadiot, französischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 Cadiot-Chodkiewicz-Kupplung